Терри Кинни (, род. ) — американский актёр и театральный режиссёр.

Жизнь и карьера 
Кинни родился в Линкольне (штат Иллинойс) и окончил Университет штата Иллинойс, где он познакомился с Джеффом Перри, который в итоге стал его со-учредителем Чикагской театральной трупы Steppenwolf Theatre Company, где также принимал участие Гэри Синиз. С тех пор он добился значительного успеха благодаря своей работе на театральной сцене, чередуя карьеру актёра и режиссёра различных постановок. На бродвейской сцене, Кинни дебютировал в 1990 году, в пьесе «Гроздья гнева», роль в которой принесла ему номинацию на премию «Тони».

Начиная с середины восьмидесятых, Кинни появился в нескольких десятках кинофильмов и телевизионных шоу, в основном, в ролях второго плана. Кинни наиболее известен благодаря своей роли Тима Макмануса в сериале HBO «Тюрьма Оз», где он снимался с 1998 по 2003 год. Он снялся в мини-сериале 1987 года «Убийство предопределено» с Джобет Уильямс, а также имел второстепенную роль в сериале «Тридцать-с-чем-то» вскоре после этого. На большом экране он был заметен в фильмах «Последний из могикан» (1992), «Фирма» (1993) и «Спящие» (1996).

В двухтысячных, Кинни снялся в нескольких недолго просуществовавших сериалах, среди которых были «Кентерберийский закон» (Fox, 2008), «Необычный детектив» (ABC, 2009), и «Нью-Йорк, 22» (CBS, 2012). Также он появился в сериалах «Менталист» и «Хорошая жена», а в 2014 году начал сниматься в сериале ABC «Чёрный ящик».

Кинни был женат дважды, на актрисах Элизабет Перкинс с 1984 по 1988 год, и Кэтрин Эрбе в 1993—2005 годах, от брака с которой у него двое детей.

Фильмография 

 Свадьба (1978)
 Семь минут на небесах (1985)
 Полиция Майами (эпизод «The Good Collar», 1986)
 Никакой пощады (1986)
 Прогулка по Луне (1987)
 Убийство предопределено (телефильм, 1987)
 Тридцать-с-чем-то (7 эпизодов, 1987—1989)
 Вдали от дома (1988)
 Бруклинская рокировка (1990)
 Игрок от Бога (1991)
 Последний из могикан (1992)
 Нарушенные обещания (телефильм, 1992)
 Похитители тел (1993)
 Фирма (1993)
 Безрассудная молодость (телефильм, 1993)
 Старые, добрые парни (телефильм, 1995)
 Дьявол в голубом платье (1995)
 Убойный отдел (1 эпизод, 1993)
 Летите домой (1996)
 Спящие (1996)
 Критические выборы (телефильм, 1996)
 Джордж Уоллес (телефильм, 1997)
 Яркое движение (1998)
 Боязнь высоты (телефильм, 1998)
 Кислород (1999)
 Тот самый чемпионат (телефильм, 1999)
 Дом радости (2000)
 За мной последний танец (2001)
 Акушерки (телефильм, 2001)
 Проект Лярами (телефильм, 2002)
 Тюрьма Оз (55 эпизодов, 1998—2003)
 C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк (2 эпизода, 2004)
 Игра их жизни (2005)
 Побег (2005)
 Похищенный (1 эпизод, 2006)
 Поворот реки (2007)
 Кентерберийский закон (5 эпизодов, 2008)
 Необычный детектив (10 эпизодов, 2009)
 Менталист (6 эпизодов, 2009)
 Хорошая жена (3 эпизода, 2010)
 Быть человеком (4 эпизода, 2011—2012)
 Нью-Йорк, 22 (13 эпизодов, 2012)
 Страна обетованная (2012)
 Доктор мафии (2 эпизода, 2012)
 Элементарно (1 эпизод, 2013)
 Чёрный ящик (13 эпизодов, 2014)

Примечания

Ссылки 
 
 

Актёры телевидения США
Театральные режиссёры США
Лауреаты премии «Драма Деск»